Barroso puede referirse a:

 Barroso (apellido), apellido español.
 Barroso (bandolero), bandolero segoviano perteneciente a la banda del Tuerto de Pirón.